Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, acadèmia de medicina de Catalunya
 Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, acadèmia de medicina de Barcelona